Königin des Südens steht für:
 Königin von Saba, biblische Gestalt (Königin des Südens in Matthäus 12,42)
 Kurmanjan Datka, kirgisische Nationalheldin (The Queen of the South, The Tsaritsa of Alai)
 Königin des Südens (Roman), spanischer Roman (2002, dt. 2003) von Arturo Pérez-Reverte

Siehe auch:
 Queen of the South
 Queen of the South (Fernsehserie)
 La Reina del Sur (Telenovela)